Mattino – parte della giornata
 Mattino – dipinto di Gigi Comolli
 Mattino – dipinto di Domenico De Bernardi

Pagine correlate 
Il mattino (disambigua)